Шатковский — фамилия; имеет женскую форму Шатковская.
 Шатковский, Генрик (?—?) — польский общественный деятель, коллаборационист и один из участников организации «Гуральский комитет» во время Второй мировой войны.
 Шатковский, Николай Владиславович (1872—1944) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Шатковски, Роберт (род. 1970) — американский рестлер, известный под именем Роб Ван Дам.

 Шатковский район — муниципальное образование в юго-восточной части Нижегородской области России.